Lacourt est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Alfred Lacourt, (1876-1951), homme politique français.
 Camille Lacourt, (1985- ), nageur français.
 Guy Lacourt, (1910-1984), réalisateur français.
 Jonathan Lacourt, (1986- ), footballeur français.
 René Lacourt, (1905-1960), acteur français.

Toponyme 

 Lacourt, commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Occitanie ;
 Lacourt-Saint-Pierre, commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne et la région Occitanie.

Homonymie
Homonymie de patronyme